Landwirtschaftsverlag ist eine Bezeichnung für

Deutscher Landwirtschaftsverlag, seit 1946 in München, Berlin und Hannover
Landwirtschaftsverlag Münster
Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin, 1960–1990

Siehe auch
 BLV Verlag